Harlfinger ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Harlfinger (* 1940), deutscher Altphilologe
 Fanny Harlfinger-Zakucka (1873–1954), österreichische Malerin, Grafikerin und Kunstgewerblerin
 Richard Harlfinger (1873–1948), österreichischer Kriegsmaler